Dit is een lijst van planetoïden 46901-47000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46901) - || 1998 RQ60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46902) - || 1998 RY60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46903) - || 1998 RQ61|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46904) - || 1998 RG63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46905) - || 1998 RT63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46906) - || 1998 RG66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46907) - || 1998 RQ70|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46908) - || 1998 RV71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46909) - || 1998 RF72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46910) - || 1998 RM72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46911) - || 1998 RW72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46912) - || 1998 RY72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46913) - || 1998 RD74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46914) - || 1998 RX74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46915) - || 1998 RK75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46916) - || 1998 RG77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (46917) - || 1998 SA || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (46918) - || 1998 SC || 16 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (46919) - || 1998 SN3|| 17 september 1998 || ODAS
|-
| (46920) Suzanedwards || 1998 SX12|| 23 september 1998 || CSS
|-
| (46921) - || 1998 SW13|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (46922) - || 1998 ST19|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (46923) - || 1998 SG24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (46924) - || 1998 SP26|| 24 september 1998 || Kleť
|-
| (46925) - || 1998 SS27|| 25 september 1998 || CSS
|-
| (46926) - || 1998 SR33|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46927) - || 1998 SP54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (46928) - || 1998 SJ57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (46929) - || 1998 SO57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (46930) - || 1998 SV58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (46931) - || 1998 SW59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (46932) - || 1998 SZ60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (46933) - || 1998 SP62|| 20 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46934) - || 1998 SN63|| 29 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46935) - || 1998 SL65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46936) - || 1998 SN67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46937) - || 1998 SA71|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46938) - || 1998 SP71|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46939) - || 1998 SM73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46940) - || 1998 SK74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46941) - || 1998 SQ74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46942) - || 1998 SL75|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46943) - || 1998 SZ99|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46944) - || 1998 SO102|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46945) - || 1998 SB107|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46946) - || 1998 SR111|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46947) - || 1998 SZ111|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46948) - || 1998 SU114|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46949) - || 1998 SL117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46950) - || 1998 SA118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46951) - || 1998 SQ118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46952) - || 1998 SQ119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46953) - || 1998 SB121|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46954) - || 1998 SL121|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46955) - || 1998 SS121|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46956) - || 1998 SQ123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46957) - || 1998 SD129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46958) - || 1998 SM129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46959) - || 1998 SW129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46960) - || 1998 ST130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46961) - || 1998 SC132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46962) - || 1998 SD132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46963) - || 1998 SJ132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46964) - || 1998 SE134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46965) - || 1998 SN134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46966) - || 1998 SP134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46967) - || 1998 SR134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46968) - || 1998 SJ135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46969) - || 1998 SP137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46970) - || 1998 SW137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46971) - || 1998 SE138|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46972) - || 1998 SV138|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46973) - || 1998 SE139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46974) - || 1998 SA140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46975) - || 1998 SC140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46976) - || 1998 SE140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46977) Krakow || 1998 SE144|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46978) - || 1998 SD145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46979) - || 1998 SL154|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46980) - || 1998 SW156|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46981) - || 1998 SQ160|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46982) - || 1998 SP161|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46983) - || 1998 SX161|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46984) - || 1998 SU162|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46985) - || 1998 SA163|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (46986) - || 1998 SR163|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (46987) - || 1998 SC167|| 25 september 1998 || LONEOS
|-
| (46988) - || 1998 TJ5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (46989) - || 1998 TO5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (46990) - || 1998 TY6|| 15 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (46991) - || 1998 TU17|| 14 oktober 1998 || ODAS
|-
| (46992) - || 1998 TZ17|| 12 oktober 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (46993) - || 1998 TF18|| 13 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46994) - || 1998 TE27|| 14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (46995) - || 1998 TO28|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (46996) - || 1998 TR28|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (46997) - || 1998 TL29|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (46998) - || 1998 TM30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (46999) - || 1998 TA32|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (47000) - || 1998 TH32|| 11 oktober 1998 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten